Učak je lahko:
 Učak, naselje
 Učak (prelaz)
 Učak (priimek)

Glej tudi 
 Učakovci